Église Saint-Cyr peut faire référence à différentes églises.

Église Saint Cyr, Issoudun (Indre)
 Église Saint-Cyr, Laveissenet (Cantal)

Église Saint-Cyr, dans le quartier de Nervi, dans la ville métropolitaine de Gênes

Voir aussi 
 
 

Saint-Cyr